Karpiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Karpiwzi (Chmelnyzkyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj
 Karpiwzi (Stara Synjawa), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa
 Karpiwzi (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr